VM i snooker 2018, eller Betfred World Snooker Championship, var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 21 april och 7 maj 2018 i Crucible Theatre i Sheffield, England.

Mark Selby var regerande mästare men lyckades inte försvara världsmästartiteln efter att ha fallit redan i första omgången mot Joe Perry med 4–10.

Huvudturnering
De 16 främsta på världsrankingen var direktkvalificerade. Övriga 16 spelare kvalade in och vem de skulle möta bestämdes genom lottning.

Final

Källor 

 http://livescores.worldsnookerdata.com/?year=2018&month=4 (10 maj 2018)
 http://www.snooker.org/res/index.asp?event=605 (10 maj 2018)
 http://www.snooker.org/res/bracket.asp?event=605 (10 maj 2018)

2018
Sportevenemang i Sheffield
2018 i Storbritannien
Sportåret 2018